«Олень и Волк» — советский рисованный мультипликационный фильм, созданный в 1950 году режиссёром Дмитрием Бабиченко по мотивам эстонской сказки.

Сюжет 
Волка придавило упавшее дерево. Благородный олень помог ему выбраться, услышав просьбу о помощи и обещание не трогать. Но Волк не сдержал данного слова и вместо благодарности напал на Оленя. Белка, видевшая всё, рассказала Медведю. Мудрый Медведь рассудил спорщиков, потребовав чтобы ему показали как всё было, и проучил неблагодарного Волка.

Создатели 

 Роли озвучивали: Владимир Грибков (волк), Анатолий Ржанов.
 Актёры не указаны в титрах, но перечислены вместе со всей съёмочной группой в Приложении на стр.180 в книге: Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 2 (1952).

Переозвучка 
 В 2001 году мультфильм был отреставрирован и заново переозвучен компаниями ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1». В новой версии была полностью заменена фонограмма, к переозвучиванию привлечены современные актёры, в титрах заменены данные о звукорежиссёре и актёрах озвучивания. Переозвучка была крайне негативно воспринята как большинством телезрителей, так и членами профессионального сообщества. Качество реставрации изображения также иногда подвергается критике.
 Озвучивание 2001 года:
 Юльен Балмусов — медведь
 Виталий Ованесов — волк
 Владимир Конкин — олень
 Татьяна Канаева — белочка
 В. Подъяпольский — барсучок

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов:
 Лучшие советские мультфильмы, Studio PRO Video, VHS 1990-е.
 «Лесные сказки» Часть 2, «Союзмультфильм», распространитель «Союз», DVD.

Литература 
 Аугуст Якобсон «Волк и олень», стр. 78.

Примечания

Ссылки 
 «Олень и Волк» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Рисованные мультфильмы СССР 1950 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Дмитрия Бабиченко
Мультфильмы о волках